Il Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica FIBA 2016 (denominato ufficialmente FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men OQT ) si è svolto dal 4 al 10 luglio 2016.

Regolamento 
Si qualificano 3 squadre (la prima classificata di ognuno dei tre raggruppamenti da sei squadre ciascuno) che accedono Torneo olimpico 2016, in programma a Rio de Janeiro dal 6 al 21 agosto.

La scelta delle nazioni ospitanti il Torneo è stata annunciata il 19 gennaio 2016. Le sedi saranno: Torino in Italia, Belgrado in Serbia e Manila nelle Filippine. La settimana successiva il 26 gennaio sì è tenuto il sorteggio dei tre gruppi.

In seguito alla scelta delle nazioni ospitanti, che erano già qualificate per il torneo, sono subentrate, sulla base dei risultati di Eurobasket 2015 e del ranking FIBA le nazionali di: Lettonia, Croazia e Turchia.

Campi di gioco

Squadre partecipanti 

EuroBasket 2015
 
 
 
 
  

AfroBasket 2015
 
 
 

Americas Championship 2015
 
 
 

Asia Championship 2015
 
 
 

Oceania Championship 2015
 

Sostituzione dei paesi ospitanti

Gironi 
Il sorteggio dei gironi è avvenuto il 26 gennaio 2016 in Svizzera presso il quartier generale della FIBA. La procedura ha seguito sia parametri di provenienza continentale sia di qualità delle squadre coinvolte, in modo da ottenere tre tornei di pari valore. L'esito del sorteggio è stato il seguente:

Torneo di Belgrado

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale

Torneo di Manila

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale

Torneo di Torino

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale

Squadre qualificate

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro ai Giochi della XXXI Olimpiade